Restituce obecně znamená obnovení, navrácení, uvedení do původního stavu, náhradu. Některé speciální významy:

 restituce – obnovení původního právního stavu, například vrácení majetku původnímu vlastníkovi
 Církevní restituce v Česku 
 Restituce v Československu po roce 1989
 restituce (fotografie) – korekce perspektivního zkreslení
 činitel restituce – charakteristika rázu těles

Reference

Externí odkazy